Stanislav Neckář, češki hokejist, * 22. december 1975, České Budějovice, Češka.

Neckář je kariero začel pri klubu České Budějovice v češkoslovaški ligi. Leta 1994 je bil kot 29. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za klube New York Rangers, Phoenix Coyotes, Tampa Bay Lightning in Nashville Predators, je skupno odigral 510 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 12 golov in 41 podaj, ter 29 tekem končnice, na katerih je dosegel tri podaje. V sezoni 2003/04 je s Tampa Bay Lightningi osvojil Stanleyjev pokal. V svoji zadnji sezoni v karieri 2004/05 je zaigral v švedski ligi za Södertälje SK.

Za češko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1996, kjer je osvojil zlato medaljo, sam pa je dosegel en gol in tri podaje na osmih tekmah.

Pregled kariere

|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška 2. liga
| 91/92
|
| 19
| 1
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 42
| 2
| 9
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 12
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 94/95
|
| 15
| 2
| 2
| 4
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 1
| 3
| 4
| -20
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 3
| 9
| 12
| -14
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 60
| 2
| 2
| 4
| -14
| 31
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| +3
| 10
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +3
| 4
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
|
| 66
| 2
| 8
| 10
| +1
| 36
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 00/01
|
| 53
| 2
| 2
| 4
| -2
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 00/01
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
| 77
| 1
| 7
| 8
| -8
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 70
| 1
| 4
| 5
| -6
| 43
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 03/04
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Milwaukee Admirals
| AHL
| 03/04
|
| 3
| 0
| 3
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 16
| 2
| 6
| 8
| +10
| 8
|
| 16
| 0
| 1
| 1
| +3
| 18
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 36
| 0
| 3
| 3
| -11
| 73
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +6
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 671
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | -48
| bgcolor="#7FFF00" | 436
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Södertälje SK
Zmagovalci Stanleyjevega pokala